BiH:
 Jeleč (Foča, BiH), naselje u općini Foča
 Jeleč (Hadžići, BiH), naselje u općini Hadžići
 Jeleč (planina)